— трёхсерийное OVA, в жанре сётакон (рекламировалось как первое в жанре), созданное компанией . В Японии первая серия была показана 7 сентября 2006 года, а последняя — 9 октября 2008 года. Первая серия была отредактирована и вышла 11 ноября 2007 года как pico: My Little Summer Story — это единственная версия, считающая допустимой к просмотру зрителями до 18 лет.

По мотивам аниме были выпущены манга и сборник музыкальных композиций.

Персонажи 
 Пико — главный герой. Мальчик-блондин предподросткового возраста, подрабатывающий в летнее время в баре своего деда. Любит купаться нагишом в море. После того как Тамоцу предложил это мальчику, Пико стал носить одежду для девочек. В занятиях сексом с Тамоцу проявляет себя как укэ (пассивен), а с Тико как сэмэ (активен).
 Тамоцу — молодой человек, нравящийся главному герою. Он соблазняет Пико, приняв того за девочку, однако, узнав истинный пол, решает продолжить отношения. Впоследствии он покупает Пико бельё и одежду для девочек и убеждает его носить всё это. Сначала он видит мальчика в качестве сексуальной игрушки, однако позже проявляет заботу. В сексе с Пико проявляет себя как сэмэ (активен).
 Тико — мальчик-шатен, чьи отношения с Пико развиваются в сексуальные. Он младше и менее опытен, чем Пико. Любит играть на улице нагишом, а также подглядывать за тем, как мастурбирует его старшая сестра. В большинстве случаев проявляет себя в сексе как сэмэ, но иногда в отношениях с Пико выступает как укэ.
 Одзи-сан — дедушка Пико, владелец бара Бэбэ вблизи пляжа.
 Старшая сестра Тико — заботливая сестра Тико. Она высокого роста, с тёмно-синими волосами. Имеет большую коллекцию секс-игрушек, которые Пико и Тико использовали без её разрешения.
 Коко — темноволосый мальчик, внешне похожий на девочку, за которую его сначала и приняли Пико и Тико. С Коко связано очень много странных вещей, например, пропажа электричества при появлении мальчика. В сексе выступает исключительно как укэ.

Медиа

OVA 
Компанией Natural High было создано четыре серии OVA Boku no Pico, режиссёром которых стал Кацуёси Ятабэ.  выпустила первый DVD 7 сентября 2006 года. Бокс-сет, включающий две первые серии и сборник саундтреков, выпущен компанией Soft on Demand 19 апреля 2007 года. 11 ноября 2007 года была выпущена отредактированная первая OVA pico: My Little Summer Story — эта версия единственная из всех, просмотр которой был разрешён лицам до 18 лет.

Манга 
Состоящая из одной главы манга  была создана Аой Мадокой и опубликована в мае 2007 года издательством Hanaota.

Музыка 
Саундтрек написал композитор Синобу, совместно с британской рок-группой T2. Сборник музыкальных композиций  был выпущен в Японии 9 июля 2009 года. Включает себя 8 песен общей продолжительностью 30 минут. Имеется возможность использования диска в караоке.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме
 

Яой
Оригинальные аниме